Pitzling ist ein Ortsname:

 Pitzling (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Pitzling (Landsberg am Lech), Ortsteil der Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Pitzling (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Pitzing
 Petzling